Абінгтон () — назва населених пунктів в США і Великій Британії.

Велика Британія 
 Абінгтон — населений пункт в окрузі Кембриджшир (Англія)
 Абінгтон — населений пункт в окрузі Нортгемптоншир (Англія)
 Абінгтон — населений пункт в області Південний Ланаркшир (Шотландія)

Абінгтон — місто, штат Массачусетс
 Абінгтон Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія
 Абінгтон — населений пункт в штаті Індіана
 Абінгтон — населений пункт в штаті Коннектикут
 Абінгтон — населений пункт в штаті Луїзіана
 Абінгтон — населений пункт в штаті Пенсільванія